Putzier ist der Name folgender Personen:

 Richard Putzier (1890–1979), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Ursula Putzier, deutsche Handballspielerin